Цейтлин, Александр Григорьевич:
 Константинов, Владимир Иванович (род. 1953) — советский и российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Константинов, Владимир Иванович — доктор медицинских наук, в 1950-е годы заместитель директора Харьковского Института охраны материнства и младенчества.